Samana steht geografisch für:
 Ägypten
 ein Dorf im nordöstlichen Nildelta, siehe Samana (Ägypten)
 Bahamas
 eine Insel, siehe Samana Cay
 Dominikanische Republik
 eine Provinz, siehe Samaná (Provinz)
 eine Stadt, siehe Samaná
 eine Halbinsel im Nordosten, siehe Samaná (Halbinsel)
 Kolumbien
 eine Gemeinde in Caldas, siehe Samaná (Kolumbien)

Samana bezeichnet:
 ein Brettspiel, siehe Samana (Brettspiel)
 einen Bettelmönch und Asket, siehe Samana (Mönch)
 eine Frauenband der Association For The Advancement Of Creative Musicians, siehe Samana (Band)